Dedič je lahko:

 dedič, oseba, ki deduje zapustnikovo premoženje 
 Dedič, priimek več znanih ljudi